Адамс — англійське та ірландське прізвище.

 Адамс — підводний вулкан у Тихому океані.

Міста
 Адамс — місто, штат Массачусетс
 Адамс — місто, штат Міннесота
 Адамс — місто, штат Нью-Йорк
 Адамс — місто, штат Північна Дакота
 Адамс — місто, штат Орегон
 Адамс — місто, штат Теннессі
 Адамс — місто, штат Вісконсин
 Адамс — місто в окрузі Адамс, штат Вісконсин
 Адамс — місто в окрузі Ґрін, штат Вісконсин
 Адамс — місто в окрузі Джексон, штат Вісконсин
 Адамс — селище, штат Небраска
 Адамс — селище, штат Нью-Йорк
 Адамс Тауншип — селище в окрузі Батлер, штат Пенсільванія
 Адамс Тауншип — селище в окрузі Кембрія, штат Пенсильванія
 Адамс Тауншип — селище в окрузі Снайдер, штат Пенсильванія
 Адамс — переписна місцевість, штат Массачусетс
Округи

Гори
 Адамс — вулкан у Каскадних горах, в штаті Вашингтон, США.

Адамс — гора (2208 м) в Південних Альпах, регіон Вест-Кост

Інше 
 «Еліс Адамс» () — американська драма режисера Роуленда В. Лі 1923 року.
 1996 Адамс — астероїд головного поясу, відкритий 16 жовтня 1961 року.

Див. також 
Адам